Luci Antisti Vet (cònsol any 28), cònsol sufecte l'any 28
 Luci Antisti Vet (cònsol any 55), cònsol l'any 55